Никифорцево — название населённых пунктов в России:

 Никифорцево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Никифорцево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Никифорцево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.